El Torneig d'Hamburg 2010, oficialment conegut com a International German Open 2010, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 103a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de juliol de 2010 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El kazakh Andrei Gólubev va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera i també el primer títol ATP pel seu país. La parella espanyola va aconseguir el seu segon títol de la temporada, el tercer per Marc López.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010